

Toponyme 
 Buros est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
 Le Buros est un cours d'eau qui traverse les départements du Gers et des Landes et un affluent droit de l'Adour dans le bassin versant de l'Adour.

Patronyme 
 Romain Buros, joueur français de rugby à XV.

Homonymie de toponyme